Droga krajowa B11 (Austria)
 Droga krajowa B11 (Niemcy)
 107 mm działo bezodrzutowe B-11
 HMS B11
 Douglas YB-11
 witamina B11, inaczej nazywana B9 lub M